Tenisový turnaj WTA Dubai Tennis Championships 2012 se konal ve dnech 20.–25. února v Dubaji ve Spojených arabských emirátech venku na kurtech s tvrdým povrchem klubu Aviation Club Tennis Centre. Turnaj patřil do kategorie WTA Premier Tournaments. Odměny činily 2 000 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly v úvodním kole volný los.
  Viktoria Azarenková (odhlášena)
  Petra Kvitová (odhlášena)
  Caroline Wozniacká (semifinále)
  Samantha Stosurová (čtvrtfinále)
  Agnieszka Radwańska (vítězka)
  Marion Bartoliová (1. kolo)
  Francesca Schiavoneová (1. kolo)
  Jelena Jankovićová (semifinále)
  Sabine Lisická (čtvrtfinále)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely divokou kartu do turnaje:
  Fatma Al Nabhaniová
  Šachar Pe'erová

Následující hráčky se probojovaly do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Iveta Benešová
  Simona Halepová
  Petra Martićová
  Aleksandra Wozniaková
  Polona Hercogová – jako šťastná poražená
  Casey Dellacquová – jako šťastná poražená

 Odhlášení 
  Viktoria Azarenková (zranění levého kotníku)
  Petra Kvitová (nemoc)
  Li Na (zranění bederní páteře)
  Věra Zvonarevová

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

|RD1-seed01=8
|RD1-team01= J Janković
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= P Cetkovská
|RD1-score02-1=2
|RD1-score02-2=2
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03=
|RD1-score03-1=3
|RD1-score03-2=3
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= F Pennetta
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= L Šafářová
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=5
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= P Martić
|RD1-score06-1=3
|RD1-score06-2=7
|RD1-score06-3=3

|RD1-seed09=5
|RD1-team09= A Radwańska
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=66
|RD1-score09-3=7
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10= A Wozniak
|RD1-score10-1=1
|RD1-score10-2=78
|RD1-score10-3=5

|RD1-seed11=WC
|RD1-team11= F Al Nabhani
|RD1-score11-1=3
|RD1-score11-2=1
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=WC
|RD1-team12= S Pe'er
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= D Cibulková
|RD1-score13-1=1r
|RD1-score13-2=
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=Q
|RD1-team14= I Benešová
|RD1-score14-1=3
|RD1-score14-2=
|RD1-score14-3=

|RD2-seed01=8
|RD2-team01= J Janković
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= F Pennetta
|RD2-score02-1=4
|RD2-score02-2=2
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= L Šafářová
|RD2-score03-1=1
|RD2-score03-2=77
|RD2-score03-3=1
|RD2-seed04=4
|RD2-team04= S Stosur
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=65
|RD2-score04-3=6

|RD2-seed05=5
|RD2-team05= A Radwańska
|RD2-score05-1=7
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=WC
|RD2-team06= S Pe'er
|RD2-score06-1=5
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=Q
|RD2-team07= I Benešová
|RD2-score07-1=3
|RD2-score07-2=3
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=9
|RD2-team08= S Lisicki
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=8
|RD3-team01= J Janković
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=4
|RD3-team02= S Stosur
|RD3-score02-1=4
|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=5
|RD3-team03= A Radwańska
|RD3-score03-1=6
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=9
|RD3-team04= S Lisicki
|RD3-score04-1=2
|RD3-score04-2=1
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=8
|RD4-team01= J Janković
|RD4-score01-1=2
|RD4-score01-2=6
|RD4-score01-3=0
|RD4-seed02=5
|RD4-team02= A Radwańska
|RD4-score02-1=6
|RD4-score02-2=2
|RD4-score02-3=6
}}

Čtyřhra

Nasazení hráčů 
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (vítězky)
  Sania Mirzaová /  Jelena Vesninová (finále)
  Daniela Hantuchová /  Agnieszka Radwańska (1. kolo)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  Anastasia Rodionovová ''(semifinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Dubai Tennis Championships
Sport ve Spojených arabských emirátech v roce 2012
WTA Tour 2012